Finsterwalder ist ein Familienname folgender Personen:
 Frauke Finsterwalder (* 1975), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Ignaz Finsterwalder (1708–1772), deutscher Stuckateur der Wessobrunner Schule
 Karl Finsterwalder (1900–1995), deutscher Germanist und Namensforscher
 Richard Finsterwalder (1899–1963), deutscher Geodät, Kartograf und Hochschullehrer
 Rüdiger Finsterwalder (* 1930), deutscher Kartograf
 Sebastian Finsterwalder (1862–1951), deutscher Geodät und Photogrammeter, Professor für Mathematik
 Ulrich Finsterwalder (1897–1988), deutscher Bauingenieur

Finsterwalder steht außerdem für:
 Finsterwalder-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Finsterwalder Transport & Logistik

Siehe auch:
 Finsterwalde, Stadt im Süden von Brandenburg
 Finsterwalder Schloss, ehem. Raubritterburg in Finsterwalde, nun Renaissance-Anlage
 Finsterwalder-Gymnasium in Rosenheim